Альмехихар () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 30 км². Население — 401 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Situación de Almegíjar

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады